Авалулко де Меркадо има више значења:
 Општина Авалулко де Меркадо (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Авалулко де Меркадо (Авалулко де Меркадо, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику